Richard-Strauss-Straße – ulica w Monachium
 Richard-Strauss-Straße – stacja metra w Monachium